Miłkowice (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Legnicki
 Miłkowice (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Legnicki